Konjuh bezeichnet:

 Konjuh (Berg), ein Berg in Bosnien und Herzegowina
 Konjuh (Kruševac), Ortschaft in der Gemeinde Kruševac, Serbien
 Konjuh (Kosovo), Ortschaft in der Gemeinde Lipjan, Kosovo
 Ana Konjuh (* 1997), kroatische Tennisspielerin